Arras (Francja) – miejscowość we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais 
 Okręg Arras
 Arras – wieś w Albanii w okręgu Dibra, w gminie Arras
 arras – rodzaj tkaniny